Plaats in Indonesië
 Terate (Kramatwatu), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Terate (Sirah Pulau Padang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
Anders
 Terate (geslacht), een geslacht van schildwespen